Фредерику-Вестфален:

 Фредерику-Вестфален — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Риу-Гранди-ду-Сул. 
 Фредерику-Вестфален — микрорегион в Бразилии, входит в штат Риу-Гранди-ду-Сул.